ESC Wedemark steht für folgende Eishockeyclubs:

 ESC Wedemark, 1975 Gründungsname der Hannover Scorpions
 ESC Wedemark Scorpions, 2008 gegründet